Wildtöter bzw. Der Wildtöter bezeichnet Werke, die auf dem ersten Lederstrumpf-Roman von J.F. Cooper basieren:

 Der Wildtöter, deutsche Übersetzung von Gustav Pfizer (1841)

Filme:
 Lederstrumpf: Der Wildtöter, US-amerikanischer Western (1957)
 Der Wildtöter, Teil 1 des deutschen Fernsehvierteilers Die Lederstrumpferzählungen (1969)

Hörspiele:
 Der Wildtöter (Hörspiel, Beckert) (1968), von Anke Beckert mit Erik Schumann
 Der Wildtöter (Hörspiel, Halver) (1970 und 1975), zwei Versionen von Konrad Halver mit Hellmut Lange
 Wildtöter (Hörspiel, Vethake) (1972), von Kurt Vethake mit Heinz Rabe
 Wildtöter (Hörspiel, Schurr) (1973), von Benno Schurr mit Ernst Kiefer
 Der Wildtöter (Hörspiel, Folken) (1977), von Peter Folken mit William Mockridge

Siehe auch:
 Chingachgook, die große Schlange (1967), DDR-Spielfilm